Dexiogyia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1858. Dexiogyia ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kortvingar
Dexiogyia